Das Wort Sonnenhut bzw. Sonnenhüte bezeichnet:
 die Pflanzengattung Echinacea, siehe Sonnenhüte (Echinacea)
 die Pflanzengattung Rudbeckia, siehe  Rudbeckien
 einen Hut zum Schutz vor Sonne

Siehe auch